Schlattenbach ist ein Gewässername in Österreich:

 Schlattenbach (Melk), linker Zufluss der Melk bei Ruprechtshofen, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Schlattenbach (Pitten), rechter Zufluss der Pitten nach Scheiblingkirchen, Markt Scheiblingkirchen-Thernberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Schlattenbach (Raab), am Oberlauf Forchaugraben, linker Zufluss der Raab nach der Perltsteinmühle, Stadt Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Schladebach
 Schlatenbach
 Schlatbach
 Schlattbach